Slovem záznamník lze označit:

 Zpravidla papírový výrobek určený k záznamu textových informací (případně jeho počítačovou mutaci)
 Telefonní záznamník
 Diktafon

Externí odkazy